Przeździecki oder Przezdziecki ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Narcyz Przeździecki (1814–1871), polnischer Mediävist
 Alojzy Przeździecki (1886–1945), polnischer Militär
 Andrzej Przeździecki (1926–2011), polnischer Fechter 
 Antoni Tadeusz Przezdziecki (1718–1772), litauischer Politiker
 Henryk Przeździecki (1909–1977), polnischer Eishockey- und Fußballspieler
 Henryk Przeździecki (Bischof) (1873–1939), polnischer Geistlicher, Bischof von Siedlce
 Jerzy Przeździecki (* 1927), polnischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Karol Dominik Przeździecki (1782–1832), polnischer Aristokrat und Militär

Siehe auch:
 Przeździecki-Palast